Finanz- und Hauptzollamt steht für:
 Finanz- und Hauptzollamt (Augsburg), Baudenkmal in Augsburg
 Finanz- und Hauptzollamt (Minden), Baudenkmal in Minden, siehe Liste der Baudenkmäler in Minden (links der Weser) #Finanz- und Hauptzollamt